Налитабари:

 Налитабари — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Налитабари — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Шерпур.